De Zwitserse voetbalbeker 1977/78 (Duits: Schweizer Cup 1977/78) was de 53ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 12 juni 1977 en eindigde met de tweede finalewedstrijd op 4 juni 1978 in het Wankdorf Stadion in Bern. Servette FC Genève won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door Grasshopper-Club Zürich in de beslissende wedstrijd met 1-0 te verslaan. Het winnende doelpunt van de ploeg van trainer-coach Péter Pázmándy kwam in de 17de minuut op naam van Jean-Christophe Thouvenel.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1977/78
Zwitsers voetbalelftal in 1977
Zwitsers voetbalelftal in 1978

1978
Bekervoetbal 1977/78